Yakari – seria komiksów
 Yakari – francuski serial animowany emitowany w latach 1983–1984
 Yakari – francusko-belgijski serial animowany emitowany od 2005 roku